Campos Novos bezeichnet
 Campos Novos (Santa Catarina), eine Stadt in der Região Metropolitana do Contestado im brasilianischen Bundesstaat Santa Catarina
 Campos-Novos-Talsperre, eine Talsperre, im Verlauf des Rio Canoas im brasilianischen Bundesstaat Santa Catarina